Râul Calul se poate referi la:

 Râul Calul, Bistrița
 Râul Calul, Neagra Șarului
 Râul Calul, Priboiașa
 Râul Calul, Săldăbagiu
 Râul Calul, Veleșchia

 Râul Calul Bălan

Vezi și 
 Râul Valea Calului (dezambiguizare)
 Peștera Calului (dezambiguizare)

 Cal (dezambiguizare)

 Pârâul Calului, Gilort
 Pârâul Calului, Olt

Toponime românești